Rutenos puede referirse a:

 Rutenos, un antiguo pueblo celta en Galia.
 Rutenos, un exónimo histórico que designa a los pueblos eslavos orientales:
 Rutenos blancos, un exónimo que designa a los bielorrusos.
 Rutenos meridionales, un exónimo descriptivo que designa a los ucranianos.
 Cárpato-rutenos, un exónimo que designa a los rusinos (un pueblo eslavo moderno).

Véase también 
 Idioma ruteno (desambiguación)
 Rutenia (desambiguación)
 Rutenio